

Persone
 Khadidjatou Hane – scrittrice senegalese
 Naoki Hane – giocatore di go giapponese
 Reimar Hane – Gran Maestro dell'Ordine di Livonia

Altro
 HANE – esplosioni nucleari ad alta quota